Бочча () может означать:

Спортивный термин 
 Бочча — мяч для игры в бочче
  — паралимпийский вид спорта

Фамилия 
 Бочча, Франческо (род. 1968) — итальянский экономист и политик.